Ли́мбург — историческая область на границе Нидерландов, Бельгии и Германии.

 Лимбург (город) — город в Бельгии, провинции Льеж, от которого произошли названия всех остальных Лимбургов.


Исторические образования 
 Лимбург (графство) (1065—1106) — средневековое графство в составе Священной Римской империи.
 Лимбург (герцогство) (1106—1794) — средневековое герцогство в составе Священной Римской империи.
 Лимбург (провинция Объединённого королевства Нидерланды) (1815—1839) — бывшая провинция в составе Объединённого королевства Нидерландов.
 Лимбург (герцогство, 1839—1867) — новое герцогство в составе Германского Союза, возникшее в результате раздела провинции Лимбург.

Современные административные образования 
Лимбург — это название двух соседних провинций в разных государствах:
 Лимбург (провинция Нидерландов) — провинция на юге Нидерландов. Административный центр — Маастрихт.
 Лимбург (провинция Бельгии) — во Фландрии, округе Бельгии. Административный центр — Хасселт.
 Лимбург-Вайльбург (район) — район в Германии.

Другое 
 Лимбург-на-Лане — город в Германии, в земле Гессен.
 Братья Лимбурги — средневековые миниатюристы.
 Лимбург-Штирумы — владетельный графский род из Исторических Нидерландов.
 Лимбург, Хельге (род. 1982) — немецкий политик

См. также 
 Лимбургский язык